Rising bezeichnet:

 Rising (Rainbow-Album), zweites Studioalbum der Band Rainbow
 Rising (Yoko-Ono-Album), neuntes Studioalbum von Yoko Ono
 Rising Auto, chinesische Automobilmarke von SAIC Motor

Rising ist der Familienname folgender Personen:
 James Rising (1942–2018), US-amerikanischer Ornithologe